Il toponimo Ladoga, , si può riferire:

 al Lago Ladoga; 
 al Canale Ladoga;
 alla località di Staraja Ladoga;
 alla località di Novaja Ladoga;

tutti nella Russia europea.

Indica inoltre:
 la cittadina di Ladoga nell'Indiana
2574 Ladoga, un asteroide del sistema solare